Домнино — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Каськовской волости.

География 
Расположена в 2 км к северо-западу от волостного центра, деревни Каськово, и в 16 км от райцентра, пгт Кунья, на западном прибрежье Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 41 житель.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района